— японский принц крови и глава Камакурского сёгуната, правивший с 9 октября 1289 по 4 августа 1308 года. Прозвание — Соэн.

Жизнеописание 
Принц Хисаакира был сыном императора Го-Фукакусы и младшим братом императора Фусими. Конфликты с родом Ходзё, настоящими правителями страны, привели к отстранению Хисаакиры и возведению на его место его сына, Морикуни-синно.

Родословная 
Замечание: титул синно носили принцы крови, возможные наследники престола, найсинно — принцессы. Монашествующие принцы носили титул хосинно ().

Примечания

Литература 
 
 
  

Члены императорского дома Японии
Сёгуны периода Камакура